Seawolves bezeichnet:

 die Sportmannschaften der Sonoma State University im Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten
 die Sportmannschaften der Stony Brook University im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 die Sportmannschaften der University of Alaska Anchorage im Bundesstaat Alaska, Vereinigte Staaten
 Erie SeaWolves, eine Baseballmannschaft aus Erie, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 EBC Rostock Seawolves, eine Basketballmannschaft aus Rostock, Deutschland

Siehe auch:
 Mississippi Sea Wolves, eine ehemalige Eishockeymannschaft aus Biloxi, Mississippi, Vereinigte Staaten